On the Border – album degli Eagles
On the Border – film del 1909
On the Border – film del 1913
On the Border – film del 1915